La rue de la Loi peut faire référence aux voies suivantes :

Belgique 
 Rue de la Loi à Bruxelles ;
 Rue de la Loi à Liège.

France 
 Rue de la Loi à Limoges ; 
 Rue de la Loi à Mulhouse ; 
 Rue de la Loi, ancien nom de la rue de Richelieu à Paris.

Voir aussi 
 Rue des Lois à Toulouse.